Příjmení Ruppert nosí více významných osobností:

 Jacob Ruppert (1867–1939) – sládek, podnikatel a politik
 Matěj Ruppert (* 1978) – český zpěvák
 Michael Ruppert (1951–2014) – americký spisovatel

Externí odkazy